Z besedo muha v vsakdanjem pogovoru največkrat označujemo predstavnika pravih muh (družina Muscidae), med katere uvrščamo tudi domačo muho (Musca domestica).

Muha pa je lahko tudi del imena katerega drugega predstavnika skupine pravih muh kratkorožk, npr:
 Muha cece (rod Glossina)
 muhe trepetavke (družina Syrphidae)
 muhe kožuharice (družina Hippoboscidae)

Drugo
Muha je lahko tudi:

 španska muha (Lytta vesicatoria), vrsta hrošča
 muha, značilnost muhastega človeka
 modna muha, kratkoročno popularna (»modna«) stvar
 Muha, namerilnik pri strelnem orožju
 Muha, vaba za ribe, ki jo uporabljamo pri muharjenju
 Muha, ena izmed planetarnih meglic
 Muha, grozljivka režiserja Kurta Neumanna
 Muha, remake prejšnjega filma, rež. David Cronenberg
 Muha, kategorija teže v boksu

Osebe (priimek)
 Ada Vidovič Muha, jezikoslovka slovenistka, univ. profesorica
 Boris Muha, aktivni udeleženec slovenske osamosvojitvene vojne
 Matjaž Muha, slovenski rokometaš
 Dr. Lili Muha, lik iz TV nanizanke Naša mala klinika

Glej tudi
 Alfons Maria Mucha, češki artnouveaujski slikar